

Джаспер — місто та муніципалітет, провінція Альберта
 Джаспер —  національний парк у канадських Скелястих горах.

Джаспер — місто, штат Алабама
 Джаспер — місто, штат Арканзас
 Джаспер — місто, штат Флорида
 Джаспер — місто, штат Джорджія
 Джаспер — місто, штат Індіана
 Джаспер — місто, штат Міннесота
 Джаспер — місто, штат Міссурі
 Джаспер — місто, штат Нью-Йорк
 Джаспер — місто, штат Теннессі
 Джаспер — місто, штат Техас
 Джаспер — переписна місцевість, штат Мічиган